Italia kan syfta på:

 Italia (Romerska riket) – ett landområde i Romerska riket, som omfattade den italienska halvön och Poslätten
 Italia (luftskepp) – ett luftskepp som italienske ingenjören Umberto Nobile använde under sin andra flygtur till Nordpolen
 Italia Lake – en sjö i Kanada
 Italia Lucchini (1918–?), en italiensk friidrottare med löpgrenar som huvudgren

Se även
 Alitalia – ett italienskt flygbolag
 Forza Italia – ett konservativt politiskt parti i Italien
 Forza Italia (2013) - ett konservativt politiskt parti i Italien